Der zweite Schweizer Cup im Fussball wurde vom 5. September 1926 bis zum 3. April 1927 ausgetragen.

Vorrunde 

|}

1/32 Finals 

|}

1/16 Finals 

|}

Achtelfinals 

|}

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 3. April 1927 im Förrlibuck Stadion in Zürich statt.

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)
 Archives historiques Le Temps. (Jaren 1926-1927) https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/online_katalog/00456/index.html?lang=de
 Archives historiques L'Express und L'Impartial. (Jaren 1926-1927) https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/online_katalog/00456/index.html?lang=de
 Archives historiques Tribune de Lausanne. (Jaren 1926-1927) https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/online_katalog/00456/index.html?lang=de

1926 27
Fußballsaison 1926/27